

Voci correlate 
 Scherma ai Giochi della XVIII Olimpiade
 Scherma ai Giochi della XIX Olimpiade
 Scherma ai Giochi della XX Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per l'Unione Sovietica
Vincitori di medaglia d'argento olimpica per l'Unione Sovietica
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica